Эриба-Адад:

 Эриба-Адад I — правитель г. Ашшура, правил приблизительно в 1392—1365 годах до н. э.
 Эриба-Адад II — царь Ассирии, правил приблизительно в 1056 — 1054 годах до н. э.